Al'ona Bondarenko e Kateryna Bondarenko erano le detentrici del titolo ma hanno perso al 1º turno contro Gisela Dulko e Roberta Vinci.

Serena Williams e Venus Williams hanno vinto in finale 6–3, 6–3, contro Daniela Hantuchová e Ai Sugiyama.

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (quarti)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (terzo turno)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (terzo turno)
  Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (terzo turno)
  Zi Yan /  Jie Zheng (terzo turno)
  Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (terzo turno,ritiro)
  Chia-jung Chuang /  Tiantian Sun (primo turno)

  Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (finale) 
  Serena Williams /  Venus Williams (campioni) 
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti) 
  Casey Dellacqua /  Francesca Schiavone (semifinali) 
  Viktoryja Azaranka /  Vera Zvonarëva (terzo turno, ritiro) 
  Sorana Cîrstea /  Monica Niculescu (secondo turno) 
  Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (secondo turno) 
  Su-wei Hsieh /  Peng Shuai (quarti)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Australian Open 2009